Der Kanton Mourmelon-Vesle et Monts de Champagne ist ein französischer Wahlkreis im Département Marne in der Region Grand Est. Er umfasst 79 Gemeinden aus den Arrondissements Châlons-en-Champagne und Reims, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Mourmelon-le-Grand.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 37 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Mourmelonvesleetmontsdechampagne